Husumer Wintermarathon (officielt navn Nord-Ostsee Sparkasse Wintermarathon) er et maratonløb in Husum, der er løbet årligt i februar eller marts siden 1972, løbet arrangeres af LAV Husum.

Løbsrekorder 

 Mænd: 2:15:17, Svend Erik Kristensen (Danmark), 1983
 Kvinder: 2:51:54, Lone Dybdal (Danmark), 1978

Siegerliste

Weblinks 

 Website der LAV Husum 
 Husumer Wintermarathon auf arrs.net  mit vollständiger Siegerliste 
 Laufberichte und Meldungen vom Husumer Wintermarathon auf marathon4you.de 

Maratonløb
Wintermarathon